Er bestaan twee verschillende stripalbums met de naam De grappen van Lambik 4.

De grappen van Lambik 4 (oude reeks), uitgegeven in 1958.
De grappen van Lambik 4 (nieuwe reeks), uitgegeven in 2005.